Список природоохранных объектов Одесской области

Примечания

Ссылки 
 Памятники природы Одесской области (укр)

 

Списки:Украина